Seznam brigad z zaporedno številko 81.

Seznam 
 Pehotne
 81. pehotna brigada (ZDA)

 Oklepne
 81. samostojna oklepna brigada (Sirija)

 Zračnoprevozne
 81. zračnoprevozna brigada (Vietnam)

 Zračne
 81. zračna brigada (ZSSR)

Glej tudi